Molekulska formula -{C9H7Cl2N5}- se može odnositi na:

 Lamotrigin
 Irsogladin